

Postacie 
 Diana – imię
 Diana (zm. 1997) – księżna brytyjska, była synowa królowej Elżbiety II
 Aimo Diana – włoski piłkarz
 Pietro Diana – włoski duchowny katolicki

Postacie fikcyjne 
 Diana – w mitologii rzymskiej bogini łowów

Lokalizacje 
 Diana – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Lewis
 Diana (ang. Diana Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Lewis
 Diana (ang. Diana Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Sanborn
 Diana – przysiółek w województwie śląskim, w powiecie gliwickim, w gminie Wielowieś
 (78) Diana – planetoida z grupy pasa głównego planetoid

Zoologia 
 diana (Luvarus imperialis) – gatunek ryby okoniokształtnej
 Diana Risso 1827 synonim rodzaju ryb Luvarus
 diana (Cercopithecus diana) – gatunek ssaka z rodziny makakowatych

Technika 
 Diana – aparat fotograficzny
 Diana – typ rosyjskich krążowników pancernopokładowych
 Diana – kolej linowo-terenowa w Karlowych Warach
 Diana – polski szybowiec zawodniczy
 MS Diana – jeden z czterech bliźniaczych masowców zbudowanych dla PŻM w stoczni w Warnie
 „Diane” – nazwa francuskich okrętów

Muzyka 
 Diana – album Diany Ross
 Diana – utwór Paula Anki
 Diana – minialbum Bogusława Wyrobka i zespołu Zygmunta Wicharego
 Diana – zespół muzyczny

Medycyna 
 Diane 35 – hormonalny lek antykoncepcyjny

Zobacz też 
 Kolej linowo-terenowa Diana w Karlowych Warach
 Wieża widokowa Diana
 Projekt Diana
 Diana Katowice
 Mondi i Diana
 Diana z Wersalu
 Cefalà Diana
 Hypoderma diana